Colle della Guardia ima više značenja:
 Colle della Guardia, Frosinone
 Colle della Guardia, Pescara